Death Dealers другий студійний альбом шведської пост-хардкор групи Adept. Який був випущений 4 березня 2011 під лейбом Panic & Action Records.

Дискографія 
 First Round, First Minute (3:48)
 The Lost Boys (3:59)
 No Guts, No Glory (3:34)
 This Could Be Home (3:41)
 At World's End (4:21)
 By the Wrath of Akakabuto (0:49)
 If I'm a Failure, You're a Tragedy (3:00)
 Hope (2:49)
 Death Dealers (3:23)
 The Ivory Tower (3:05)
 From the Depths of Hell (3:56)
 This Ends Tonight (6:17)

Джерела 
Death Dealers 

Альбоми Adept
Альбоми шведських виконавців
Англомовні музичні альбоми